Регало де Диос има више значења:

 Регало де Диос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Регало де Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику